Darat (Medan Baru), een plaats in het bestuurlijke gebied Medan in de Indonesische provincie Noord-Sumatra
Darat (Pangkalan Lapam), een plaats in het bestuurlijke gebied Ogan Komering Ilir in de Indonesische provincie Zuid-Sumatra
Darat (Jaya), een plaats in het bestuurlijke gebied Aceh Jaya in de Indonesische provincie Atjeh